James Carter (též Jim Carter nebo Jimmy Carter) může být:

 Jimmy Carter (* 1924) – americký politik, 39. prezident Spojených států
 James Carter (hudebník) (* 1969) – americký jazzový saxofonista
 Jim Carter (herec) (* 1948) – anglický herec
 James Carter (atlet) (* 1978) – americký překážkář
 James Carter (plavec) (* 1957) – britský plavec

související
 USS Jimmy Carter – ponorka amerického námořnictva